In 2007 werd het 93ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 6 mei werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro